

Patronymes 
Sorokine (masculin ; ) ou Sorokina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aleksandr Sorokin ( 1981-), athlète lituanien ;
 Anna Kulinich-Sorokina (1992-), athlète russe ;
Olga Sorokina (1985-), mannequin biélorusse ;
 Pitirim Sorokin (1889-1968), sociologue américain ;
 Sergueï Sorokine (1969-), joueur de hockey sur glace russe ;.
 Vadim Sorokine, homme d'affaires russe ;
 Valeria Sorokina (1984-), joueuse russe de badminton ;
 Vladimir Sorokine (1955-), écrivain russe.

Biologie 
 Nicolaï Vassilievitch Sorokine (1846–1909), mycologue russe
Sorokina est un genre de champignons ascomycètes de la famille des Dermataceae.

Patronyme russe